Техне́циевая звезда — звезда, в спектре которой присутствуют линии поглощения технеция Tc I (423,8 и 426,2 нм). Впервые такие звёзды были обнаружены  Мериллом в 1952 году.

Технециевые звёзды принадлежат к спектральным классам M, MS, S, SC, CN. Они находятся на асимптотической ветви гигантов и сходны с красными гигантами, но имеют несколько большую светимость из-за «горения» водорода во внутренних оболочках.

Присутствие в спектрах звёзд столь короткоживущего элемента как технеций доказывает, что тяжёлые элементы образуются в звёздах путём ядерного синтеза, а не являются результатом постороннего загрязнения. Это открытие повлекло за собой разработку теории синтеза тяжёлых элементов в звёздах.

Примеры 
Некоторые технециевые звёзды (в скобках указан спектральный класс):
 T Cet (M5-6S)
 R And (S5-7)
 U Cas (S5/3)
 W And (S7/1)
 T Cam (S6/5)
 ο1 Ori (M3S)
 TV Aur (S5/6)
 NO Aur (M2S)
 R Gem (S5/5)

См. также 
 Бариевая звезда
 Углеродная звезда
 Ртутно-марганцевая звезда
 Звезда S-типа

Примечания

Ссылки 
 Астрономия СОШ
 Технециевая звезда в The Internet encyclopedia of science, Worlds of David Darling
 Fred Sanner, Observations of technetium stars // Astrophysical Journal, Part 1, vol. 219, Jan. 15, 1978, p. 538—542.

Звёздная эволюция
Астрофизика
Классы звёзд
1952 год в науке
Технеций
Химически пекулярные звёзды